Cerro Negro - município de Santa Catarina, Brasil.
 Cerro Negro (Nicarágua) - vulcão na Nicarágua.
 Cerro Negro (Catamarca) - vulcão em Catamarca, Argentina.
 Cerro Negro (La Caldera) - vulcão em Salta, Argentina.
 Cerro Negro (Santa Victoria) - vulcão em Salta, Argentina.
 Cerro Negro de Mayasquer - vulcão na fronteira entre a Colômbia e Equador.